Вальтер Давид Родригес Бургос (; родился 7 октября 1995 года в Луке) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Хенераль Кабальеро» (Мальоркин).

Биография 
Родригес — воспитанник клуба «Спортиво Лукеньо». 6 декабря 2014 года в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал в парагвайской Примере. Летом 2015 года Вальтер перешёл в итальянскую «Парму», за которую выступал в Серии D, после процедуры банкротства. В начале 2017 года Родригес вернулся на родину подписав контракт со столичным «Насьоналем». 6 февраля в матче против «Депортиво Капиата» он дебютировал за новую команду.

В начале 2018 года Родригес перешёл в «Депортиво Капиата». 3 февраля в матче против «Хенераль Диас» он дебютировал за новый клуб. 18 марта в поединке против «Либертада» Вальтер забил свой первый гол за «Депортиво Капиата».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Хенераль Кабальеро» Мальоркин
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»